Александр Шабанов :
 Шабанов, Александр Александрович (1935—2023) — депутат Государственной думы РФ.
 Шабанов, Александр Михайлович (1930—2004) — российский врач, доктор наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР.
 Шабанов, Александр Николаевич (1904—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.